Нойхофен-ан-дер-Ибс () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  3 05 20.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Херман Штёгер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Внешние ссылки
 Официальная страница

См. также 
 Политический округ Амштеттен

Ссылки

Общины Нижней Австрии